Muʻomuʻa ist der Name folgender geografischer Objekte in Tonga:
 Muʻomuʻa (Distrikt), Distrikt in Haʻapai
 Muʻomuʻa (Insel), Insel in Vavaʻu